Hen Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Hen Island (Connecticut)
 Hen Island (Cumberland County, Maine)
 Hen Island (Hancock County, Maine)
 Hen Island (Knox County, Maine)
 Hen Island (Sagadahoc County, Maine)
 Hen Island (Washington County, Maine)
 Hen Island (Maryland)
 Hen Island (Michigan)
 Hen Island (Belknap County, New Hampshire)
 Hen Island (Rockingham County, New Hampshire)
 Hen Island (New York)
 Hen Island (Rhode Island)
 Hen Island (Vermont)

in anderen Staaten:
 Hen Island (Bermuda)
 Hen Island (Ontario), Kanada
 Hen Island (Tasmanien), Australien
 Hen Island (County Down), Nordirland